Le terme vagabond peut se référer à:
 Un vagabond : une personne itinérante.
 Vagabond est un manga de Takehiko Inoue.
 Vagabond est le titre anglais du film Sans toit ni loi d'Agnès Varda (1985).
 Vagabond est un film d'Ann Le Monnier (1993).
 Vagabond est un orchestre de danse norvégien lauréat du Spellemannprisen.
 Vagabond est un bateau d'exploration polaire.
 Vagabond est un album de Georges Moustaki.
 Vagabond est une série sud-coréenne produite par Netflix.

Voir aussi
 
 
 Clochard

Homonymie de titre